YDT steht für:
Year-to-date, finanzwirtschaftlicher Zeitbegriff
 Yukon Daylight Time, die Sommerzeit UTC-8 der Zonenzeit YST (Yukon Standard Time)
 Flughafen Boundary Bay in Kanada

YDT